MYORG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 714 амінокислот, а молекулярна маса — 81 087.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки